Енн Вайт і Робін Вайт були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Вайт, яка виступала в парі з Джиджі Фернандес.

Пем Шрайвер і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши Фернанжес і Вайт з рахунком 4–6, 6–2, 7–6.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Пем Шрайвер /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Елізабет Смайлі /  Венді Тернбулл (півфінал)
 Джиджі Фернандес /  Робін Вайт (фінал)
 Лейла Месхі /  Наташа Звєрєва (півфінал)

Сітка

Посилання 
 ITF tournament edition details 

Pan Pacific Open
Pan Pacific Open, парний розряд